Charles Lemaire (1800-1871), un botaniste et écrivain français ;
 Charles Lemaire (1863-1926), un militaire belge, explorateur du Congo ; 
 Charles Lemaire, un résistant belge ;
 Charles Lemaire (1900-1995), évêque français.

Voir aussi 
 Charles Le Maire (1897-1985), costumier américain.